Белох () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Белох, Карл Юлиус (1854—1929) — немецкий историк античности, профессор Римского университета.
 Белох, Маргарита (1879—1976) — итальянский математик, работала в алгебраической геометрии, алгебраической топологии и фотограмметрии.